Sven Rinman kan avse

 Sven Rinman (1720–1792), bergsråd, bergsvetenskapsman
 Sven Rinman (bibliotekarie) (1905–1997), biblioteksman och författare
 Sven Rinman (konstnär) (1910–1990), målare och tecknare